Bologna (stad), in de Romeinse tijd Bononia
 Gesoriacum, het huidige Boulogne-sur-Mer
 Bononia (wieś), een dorp in Polen